Bax steht für:
 Bax (Haute-Garonne), französische Gemeinde im Arrondissement Muret
 Bax (Protein), ein Regulatorprotein bei Wirbeltieren

Bax ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan Bax (* 1956), niederländischer Chemiker
 Arnold Bax (1883–1953), britischer Komponist
 Chloé Bax (* 2001), mauritische Handball- und Rugbyspielerin
 Daniel Bax (* 1970), deutsch-niederländischer Journalist und Autor
 Ernest Belfort Bax (1854–1926), britischer Journalist
 Georg Johann Bax (1796–1862), deutscher Kommunalpolitiker, MdL Kurhessen
 Mart Bax (* 1937), niederländischer Anthropologe
 Rudolf Bax (1906–1986), deutscher Maler
 Sjoerd Bax (* 1996), niederländischer Radrennfahrer
 Toos Bax (* 1947), niederländische Hockeyspielerin

bax steht für:
 Bamun (Sprache) (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache im Kamerun

BAX steht für:
 BAX-Rangliste, Spielstärken-Rangliste des Deutschen Badminton-Verbandes
 BAX Global, international tätiges Logistikunternehmen
 Flughafen Barnaul (IATA-Flughafen-Code), Flughafen in Barnaul, Russland
 BAX-Datenbank, ein astronomischer Katalog
 BAX, eine Marke für elektrisch angetriebene Lkw von Paul Nutzfahrzeuge und BPW Bergische Achsen

Siehe auch:
 Backs
 Bags

Abkürzung